Alstead, localité du New Hampshire.

  (1873-1946), un homme d'affaires dans le commerce de vêtements et un politicien du parti libéral au Royaume-Uni.